Folwark est un mot polonais pour désigner un domaine agricole, souvent très étendu, basé sur le servage. Les Folwarki se sont développés en Pologne à partir du  et au Grand-Duché de Lituanie à partir du . Ils ont survécu dans l'Empire russe après les partages de la Pologne jusqu'au début du . Les premiers folwarki sont créés par l'Église et appartiennent à des monastères. Plus tard, ils sont devenus la propriété de la noblesse et de riches propriétaires terriens.

Toponymie 
En Pologne
 Folwark, un village dans le powiat de Gniezno dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Folwark, un village dans le powiat de Rawicz dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Folwark, un village dans la voïvodie de Łódź
 Folwark, un village dans le powiat d'Opole dans la voïvodie d'Opole
 Folwark, un hameau dans le powiat d'Otwock dans la voïvodie de Mazovie
 Folwark, un village dans la voïvodie de Poméranie

Homonymie de toponyme